Keri steht für:

 Keri (Insel), unbewohnte Insel vor Estland

Keri oder Kéri ist der Familienname folgender Personen: 

 Bianka Bartha-Kéri (* 1994), ungarische Mittelstreckenläuferin
 Paul Keri (1882–1961), ungarischer Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Kerri
 Kerrie
 Kery